Benedetto Francesco Fucci – politico italiano
Claudio Fucci – cantautore ed editore italiano
Gianni Fucci – poeta italiano
Vanni Fucci – personaggio storico italiano